Bruno Arcari (1942-), boxeur italien,
  (1915-2004), footballeur italien.